Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди военных 2011 года прошёл с 21 по 26 февраля в Сараево — столице Боснии и Герцоговины.
Были разыграны 14 комплектов наград, по 7 у мужчин и женщин в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте и гонке патрулей.

Общий медальный зачёт

Биатлон

Медальный зачёт

Соревнования мужчин

Спринт 10 км (индивидуальный зачёт) 
Дата: 25 февраля 2011

Спринт 10 км (командный зачёт) 
Дата: 27 февраля 2011

Гонка патрулей 25 км 
Дата: 25 февраля 2011

Соревнования женщин

Спринт 7,5 км (индивидуальный зачёт) 
Дата: 25 февраля 2011

Спринт 7,5 км (командный зачёт) 
Дата: 27 февраля 2011

Гонка патрулей 15 км 
Дата: 25 февраля 2011

Горнолыжный спорт

Медальный зачёт

Соревнования мужчин

Гигантский слалом (индивидуальный зачёт) 
Дата: 23 февраля 2011

Гигантский слалом (командный зачёт) 
Победитель определялся по сумме очков.

Дата: 23 февраля 2011

Соревнования женщин

Гигантский слалом (индивидуальный зачёт) 
Дата: 23 февраля 2011

Гигантский слалом (командный зачёт) 
Победитель определялся по сумме очков.

Дата: 23 февраля 2011

Лыжные гонки

Медальный зачёт

Соревнования мужчин

15 км свободным стилем (индивидуальный зачёт) 
Дата: 23 февраля 2011

15 км свободным стилем (командный зачёт) 
Дата: 23 февраля 2011

Соревнования женщин

15 км свободным стилем (индивидуальный зачёт) 
Дата: 23 февраля 2011

10 км свободным стилем (командный зачёт) 
Дата: 23 февраля 2011

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте CISM

Международные соревнования по биатлону
2011 год в биатлоне
Февраль 2011 года
Чемпионаты мира по лыжным видам спорта среди военных